La expresión Tres son multitud puede referirse a:
 La película protagonizada por Matt Dillon, Kate Hudson y Owen Wilson. Titulada You, Me and Dupree.

 La serie de televisión estadounidense Three's Company (1977-1984).

 La serie de televisión chilena Tres son multitud (2007). Inspirada en la serie estadounidense anterior.

 La serie de televisión española Tres son multitud (2003). Inspirada en una serie argentina Son amores''. Sin relación a las arribas mencionadas.